Gornje Utore su naselje u sastavu Općine Unešić, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalaze se oko 9,5 kilometara jugoistočno od Unešića.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 64 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Unešić